Биказ — румынский топоним. Может означать:

 Биказ — город.
 Биказ (озеро) — озеро.
 Биказ (река) — река.
 Биказ (ущелье) — ущелье.